Carballino o Carballiño pueden hacer referencia a varios artículos:

Topónimos 
 Carballino, municipio de la provincia de Orense, Galicia, España.
 Comarca de Carballino o Comarca de O Carballiño, territorio en la provincia de Orense, Galicia, España.
 Estación de Carballino, estación ferroviaria en el municipio de Carballino, provincia de Orense, Galicia, España.
 Partido judicial de Carballino, uno de los partidos judiciales en los que se divide la Comunidad Autónoma de Galicia.